Juan de Dios Ruano Gómez (Cuevas de San Marcos, Málaga, )
Profesor titular de Universidad en la Facultad de Sociología de la Universidad de La Coruña y político español que ejerció hasta septiembre de 2021 como Coordinador de Formación del Partido Popular de la provincia de La Coruña.

Formación académica 
Cursó sus estudios de Primaria en el Colegio público de Cuevas de San Marcos y los de Bachiller en los institutos públicos de enseñanza secundaria Pedro Espinosa y José María Fernández, en Antequera, Málaga.
Se trasladó a Madrid donde se Doctoró en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (programa de métodos y técnicas de investigación social y teoría de la comunicación). Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (sección Sociología; especialidad Sociología Política) por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo el Premio Nacional de Terminación de Estudios Universitarios del Ministerio de Educación y Ciencia.
Es Diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y Diplomado en Defensa Nacional por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional del Ministerio de Defensa.

Actividad profesional 

Desempeña su trabajo como Profesor Titular en la Facultad de Sociología de la Universidad de La Coruña, donde ha fundado y dirigido el Laboratorio de Análisis y Prospectiva Sociopolítica de esta misma universidad. Ha sido Profesor invitado en la Universidad de La Sorbona y en la Escuela Politécnica de París, así como Profesor Erasmus en las Universidades de Bretaña Occidental (Francia), Bruselas y Lieja (Bélgica).  
Ha sido conferenciante en diferentes ámbitos universitarios como en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de Segovia perteneciente a la Universidad de Valladolid, la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander o en ámbitos oficiales como la Escuela Nacional de Protección Civil del Ministerio del Interior -en materia de gestión de crisis y catástrofes- y en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa en temas relativos al liderazgo

Tras su paso como portavoz de cultura en el Congreso de los Diputados, su reincorporación a la actividad docente universitaria en 2016 se ha caracterizado por ampliar la didáctica de la Sociología para añadirle una visión singular desde la colección de pinturas del Museo Nacional del Prado. Una labor que viene desarrollando y difundiendo en numerosas conferencias entre las que cabe destacar la titulada "Los valores de las Reales Ordenanzas a través de las pinturas del Museo Nacional del Prado". Una conferencia que le está llevando de manera habitual a recorrer España desde La Coruña a Palma de Mallorca pasando por Madrid, Cádiz, Badajoz, Valladolid, Barcelona o Sevilla.

Carrera política 
Su vocación política se inició inscribiéndose en Centro Democrático y Social siendo Presidente Adolfo Suárez.
Posteriormente entraría como Militante del Partido Popular involucrándose activamente en todas aquellas tareas para las que lo requería su Partido, estando presente en reuniones, encuentros, Conferencias, Congresos y Campañas Electorales del PP.

Congreso de los Diputados 

 Portavoz de la Comisión de Cultura
 Vocal de la Comisión de Defensa
 Vocal de la Comisión de Interior
 Vocal de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
 Vocal de la Comisión de Reglamento desde el 17/01/2012 al 04/06/2012
 Portavoz adjunto de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el 18/01/2012 al 04/06/2012

Como diputado nacional de la X Legislatura ha destacado por su labor política en las áreas de Cultura y de Defensa. En el área de Cultura ha sido ponente de la primera ley de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial que se realiza en España. Una ley destinada a preservar, difundir y promover la riqueza cultural de las artes, costumbres populares y fiestas tradicionales españolas. También ha sido ponente en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, un cambio legislativo llevado a cabo con el objeto de proteger a los creadores culturales en Internet. Ambas leyes han sido felicitadas por los sectores de la cultura relacionados con las mismas y que van desde la Real Academia de Gastronomía o la Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España, a la propia Academia de Cine cuyo presidente, Antonio Resines, valoró muy positivamente la eficacia de la nueva Ley de Propiedad Intelectual en la defensa de la industria cultural española.

Por lo que al área de trabajo de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados se refiere, Ruano ha destacado singularmente en esta Legislatura por ser el diputado que más iniciativas parlamentarias ha conseguido que se aprueben en favor de la Armada española. Todas sus iniciativas han tenido como finalidad promover la cultura de defensa, así como los principios y valores de las Fuerzas Armadas encarnados en la vida y las acciones de ilustres militares españoles. Entre los que han tenido especial trascendencia mediática cabe citar, entre otros, su petición para la conmemoración del aniversario del marino y héroe español Don Blas de Lezo y Olavarrieta, la del marino y científico alicantino Jorge Juan o la del propio marino e inventor cartagenero Isaac Peral.

Ayuntamiento de La Coruña 
 Concejal adscrito a la Alcaldía del Ayuntamiento de La Coruña (2011 - 2012)
 Concejal del Ayuntamiento de La Coruña (2007 - 2012)
 Miembro de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de La Coruña

Otros cargos 
 Cargo honorífico de Vocal del Consorcio para la Promoción de la Música
 Consejero de la Empresa Municipal de Aguas de La Coruña

Trabajo realizado en la oposición 
En el tiempo que fue concejal de la oposición en La Coruña se ocupó de atender los “Martes Populares” que consistían en guiar a la Ciudadanía los martes a las cinco de la tarde a quienes deseasen conocer el Patrimonio Histórico y Cultural del Palacio Municipal. También recogió firmas en su estancia como Profesor Erasmus en la Universidad Libre de Bruselas de los europarlamentarios a favor de la declaración de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad. Atendió inquietudes y necesidades de los vecinos de la ciudad a pie de calle y cumplió con toda su agenda política y Actos Institucionales.

Honores 

Juan de Dios Ruano recibió el Título de “Furriel de Honor” de la Fuerza Logística Operativa (FLO). Una distinción concedida por “continuas atenciones a lo largo de toda su trayectoria política, cristalizada últimamente en el impuso a la proposición de ley presentada en el Congreso para promover el apoyo por parte del Gobierno de la nación al 250 aniversario del Palacio de Capitanía General".

El 14 de marzo de 2015 la Real Liga Naval Española, a propuesta de su Delegación Regional en Galicia, le concedió a Juan de Dios Ruano Gómez la Medalla al Mérito Cultural por su probada vocación marítimo-cultural.

La Casa de Andalucía de La Coruña le otorgó el Galardón de La Insignia de Oro.

A propuesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, el 17 de junio de 2016, el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa hacía pública la concesión de la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco a Juan de Dios Ruano Gómez por los méritos y circunstancias que concurrían en su persona.

El 3 de noviembre de 2017, el Boletín Oficial del Estado publica la orden ministerial por la que se le concede la Cruz de Alfonso X el Sabio a Juan de Dios Ruano Gómez. Esta Orden civil premia los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura y la investigación. En este sentido cabe recordar que el profesor Ruano ha sido portavoz en la Comisión de Cultura de la X Legislatura constitucional que, como se sabe, ha sido la más fructífera en cuanto al número de iniciativas parlamentarias llevadas a cabo de este siglo XXI. En esta línea puede destacarse algunas proposiciones no de ley presentadas por Ruano para hacer tanto de la Semana Santa como de las Hogueras de San Juan, manifestaciones representativas del patrimonio cultural español, al amparo precisamente de la Ley de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la que él mismo fue ponente. En este último ámbito de las Proposiciones no de Ley, ha presentado, defendido y se han aprobado (generalmente por unanimidad) propuestas concretas suyas tales como las del fomento del Teatro de aficionados en los municipios, la formación de los escolares en materia de Cine y Medios audiovisuales o el impulso parlamentario a la creación de una ley específica para la Biblioteca Nacional de España.

El 16 de diciembre de 2020 es nombrado embajador de marca Ejército por parte del general Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra. Una distinción que se le ha entregado -junto a otras tres personalidades gallegas- el 25 de febrero de 2021 en el Palacio de Capitanía de A Coruña y por la que asume la misión de fomentar la cultura de defensa y los valores del Ejército de Tierra (amor a España, sentido del deber, espíritu de servicio, excelencia profesional...) en su ámbito de influencia social.

En esta línea de difusión de los valores del Ejército de Tierra puede señalarse su nueva
y específica conferencia acerca de "Los valores del Ejército de Tierra a través de la pintura del Museo del Prado". Una conferencia sobre la que ya ha tenido ocasión de ser entrevistado en Radio Nacional de España y más ampliamente en el programa
"Diálogos en Tierra" del canal Youtube del Ejército de Tierra español. 
Así mismo cabe reseñar su pertenencia al patronato de la Fundación Arte e Historia
Ferrer-Dalmau. Esta Fundación fue presentada públicamente el 11 de enero de 2022
en Madrid en un acto en el que se subrayaron los tres rasgos comunes que comparten los 
miembros de su patronato: el amor a España, al Arte y a la Historia.

Enlaces externos 

 Biografía oficial (Congreso de los Diputados)
 Canal de Youtube
 Página en Facebook
 Iniciativas Parlamentarias
 Intervenciones parlamentarias por orden cronológico

Referencias 

Alumnos de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid
Profesores de la Universidad de La Coruña
Políticos de España de ámbito estatal
Políticos de España del siglo XXI
Políticos del Partido Popular
Diputados por la provincia de La Coruña
Diputados de la X Legislatura de España